Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2019 го́да () — 28-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Запад 
Время проведения: 18 апреля — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Матч не состоялся из-за отсутствия у команды «Никерс» тренера с соответствующей лицензией. Команде было засчитано техническое поражение.
2 За неявку на матч команде «Трактор» было засчитано техническое поражение.
3 В августе «Никерс» отказался от участия в турнире. В оставшихся матчах команде были засчитаны технические поражения.
4 За неявку на матч команде «Трактор» было засчитано техническое поражение.
5 В августе «Трактор» был исключён из турнира. В оставшихся матчах команде были засчитаны технические поражения.
6 За неявку на матч «Юрмале» было засчитано техническое поражение.

Центр 
Время проведения: 19 апреля — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Матч не состоялся из-за отсутствия у команды «Куйвижу Спартакс» тренера с соответствующей лицензией. Команде было засчитано техническое поражение.
2 За неявку на матч команде «Куйвижу Спартакс» было засчитано техническое поражение.
3 В связи с несоблюдением в матче 11 сентября 2019 года «Куйвижу Спартакс» — «Рейнардс/Ропажи» (1:2) лимита подготовленных в ассоциации игроков команде «Куйвижу Спартакс» 18 сентября было засчитано техническое поражение. 26 сентября данное решение было отменено, результат матча оставлен в силе, так как было установлено, что в протоколе матча была сделана неверная запись.
4 За неявку на матч команде «Тенте» было засчитано техническое поражение.

Север 
Время проведения: 16 апреля — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче 26 апреля 2019 года «Смилтене/ДЮСШ-2» — «Валмиера Гласс ViA-3» (0:5) незаявленных игроков команде «Валмиера Гласс ViA-3» было засчитано техническое поражение со штрафом 200 евро.
2 Матч не состоялся из-за отсутствия у команды «Цесис» тренера с соответствующей лицензией. Команде было засчитано техническое поражение.
3 Матч не состоялся из-за отсутствия у команды «Албертс» тренера с соответствующей лицензией. Команде было засчитано техническое поражение.

Восток 
Время проведения: 20 апреля — 28 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче 5 мая 2019 года «Селия/Илуксте» — «Мадона» (3:4) незаявленного игрока команде «Мадона» было засчитано техническое поражение со штрафом 200 евро.
2 В связи с отсутствием у команды «Калупе» тренера с соответствующей лицензией в матче 12 мая 2019 года «Краслава» — «Калупе» (4:4), ей было засчитано техническое поражение.
3 За неявку на матч команде «Мадона» было засчитано техническое поражение.
4 Матч не состоялся из-за отсутствия у команды «Мадона» тренера с соответствующей лицензией. Команде было засчитано техническое поражение.
5 В июле «Мадона» отказалась от участия в турнире. Результаты матчей с её участием были аннулированы.
6 Матч не состоялся из-за отсутствия у команды «Кейко» тренера с соответствующей лицензией. Команде было засчитано техническое поражение.

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Полуфиналы 

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2019
 Первая лига-A Латвии по футболу 2019
 Первая лига-B Латвии по футболу 2019
 Кубок Латвии по футболу 2019

Примечания

Ссылки 
 

2019
Футбол в Латвии в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019